La Cérémonie est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision 

 La Cérémonie (), épisode en deux parties de la saison 3 de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Cinéma 

 La Cérémonie (), film américain de et avec Laurence Harvey sorti en 1963 ;
 La Cérémonie (Gishiki), film japonais de Nagisa Oshima sorti en 1971 ;
 La Cérémonie, film français de Claude Chabrol sorti en 1995 ;
 La Cérémonie, court-métrage de Paul Vecchiali sorti en 2014.